Hastahana (Tuzla)
Hastahana (Sarajevo)